Жа́ринов — русская фамилия; женская форма: Жа́ринова:

Известные носители 
 Жаринов, Александр Дмитриевич (1928—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Жаринов, Алексей Емельянович (1820—1882) — генерал-лейтенант, начальник артиллерии Туркестанского военного округа.
 Жаринов, Виктор Викторович (род. 1942) — профессор кафедры математики института естественных наук и экологии.
 Жаринов, Евгений Викторович (род. 1954) — писатель, литературовед, публицист, переводчик.
 Жаринов, Михаил Валерьевич (род. 1975) — российский футболист, защитник.

См. также 
 Жарину
 Ужаринка